Instrumentale – kompilacja Slums Attack
 Instrumentale – kompilacja duetu Pezet-Noon